Георгий Семёнович Литичевский (род. 10 июня 1956, Днепропетровск, СССР) — российский художник.

Биография 
Родился в семье инженера-электрика Семёна Львовича и учителя русского языка и литературы Тамары Владимировны Литичевских. С детства увлекался рисованием, посещал художественную школу в ДК Приднепровской ГРЭС.

В 1974 году переехал в Москву. С 1974 по 1979 годы учился на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, специализировался на кафедре Древней истории. Его однокурсниками были Андрей Толстой и Сергей Шерстюк, курсом младше учился Виктор Мизиано. Дружба с Сергеем Шерстюком помогла Литичевскому приобщиться к жизни художественной богемы 1970-х годов, которая говорила о Бульдозерной выставке, потом о выставке в Измайлово.

Сильным импульсом для Георгия было посещение в 1975 году выставки живописи в павильоне «Пчеловодство» ВДНХ, первой официально разрешённой выставки неофициального искусства. Также Литичевский посещал художественные мастерские, наблюдал за работой художников и приобретал навыки живописной техники.

С 1975 по 1989 годы ежегодно 14 апреля Литичевский устраивал однодневные выставки, на которых показывал графические листы и живопись на картоне или на холсте на картоне.

В 1975 году Литичевский начал создавать рисованные истории, комиксы. С комиксами он был знаком благодаря французскому журналу «Пиф», отрывки из которого в 1970-е годы публиковало советское издание «Наука и жизнь». Влияние на стиль комиксов Литичевского, с их гротеском и чёрным юмором, также оказали работы голландского художника Виллема, публиковавшиеся во французском сатирическом журнале «Хара-кири», предшественнике «Шарли Эбдо».

После окончания университета Литичевский работал как младший научный сотрудник Институте археологии РАН СССР, экскурсовод в музее-заповеднике Коломенское (1982—1983), преподавал латинский язык в Педагогическом институте им. Крупской (1983), был редактором в Библиотеке ИНИОН (1983).

С 1983 по 1987 годы был аспирантом в Институте истории естествознания и техники АН СССР, с 1987 по 1992 годы работал там младшим научным сотрудником. Его кандидатская диссертация была посвящена Плинию Старшему. IX книга «Естественной истории», посвящённая животным моря, была опубликована в переводе Литичевского и с его комментариями.

В 1986 году в сквоте «Детский сад» в Хохловском переулке, где в то время, будучи сторожами детского садика, обитали художники Алексей Иванов, Андрей Ройтер, Николай Филатов и Герман Виноградов, Литичевский познакомился с Георгием Острецовым. Тёзок различали разные формы уменьшительно-ласкательных имён: Литичевского звали Жорой, Острецов — Гошей. Оба художника работали в эстетике new wave, оба интересовались синтезом языка комикса и живописи.

До отъезда Острецова во Францию в 1988 году художники нередко проводили совместные выставки и творческие вечера, что позволило западным журналистам говорить о группе «George & George». В «Детском саду»

Литичевский также показывал свои «слайд-комиксы», работой над которыми занялся в 1985 году: на фотоплёнке, а позже на кальке он создавал серии миниатюр, которые вставлял в рамки для слайдов и демонстрировал на проекторе.

В 1986 и 1987 годах по приглашению А. Троицкого Литичевский был участником фестиваля искусств в Риге, где показывал свои слайд-комиксы под музыку.

В 1989 Литичевский работал в сквоте в Фурманном переулке, где познакомился с Фаридом Богдаловым. С 1990 года художники работали в группе «БОЛИ» в коллективных мастерских на Чистых прудах, проводя акции-перформансы и создавая арт-объекты и инсталляции. В акциях группы также принимал участие Исидор Зильберштейн. Заключительной работой группы стало создание скульптуры «Троянский Тяни-Толкай», показанной на Стамбульской биеннале в октябре 1992 года.

С 1993 года Литичевский входит в состав редакционного совета журнала «Художественный журнал», в каждом номере которого также публикуются его комиксы, посвящённые проблемам современного искусства и художественной жизни.

В 1996—1998 годах преподавал с Школе Современного искусства при РГГУ

С 1998 по 2001 годы жил и работал в Нюрнберге, в 2001 году переехал в Берлин. Сотрудничает с художественными галереями и организациями как в Берлине, так и в Нюрнберге и в Москве.

В 2016 году в издательстве "Бумкнига" был издан сборник комиксов Литичевского «Opus comicum», куда вошли рисованные истории с 1978 по 2016 годы, статьи о комиксах, а также некоторые тексты и интервью.

С 2020 года участник (автор словарной статьи о графическом романе) научно-популярного проекта «Словарь культуры XXI века».

Жена — Ольга Владимировна Лысцова, искусствовед. В браке родилась дочь — Софья Георгиевна Литичевская, дизайнер моды.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Музей и общественный центр им. А. Д. Сахарова, Москва.
 Музей актуального искусства ART4.RU, Москва.
 Государственный центр современного искусства, Москва.
 Колодзей Арт Фонд, Хайланд-парк, Нью-Джерси, США.
 Музей современного искусства Киасма, Хельсинки, Финляндия.
 Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Центр Помпиду или Бобур), Париж.
 Государственный музей современного искусства «Мони Лазаристон» ., Салоники, Греция

Персональные выставки 
 2018 — «Антиномия художественного разума». Музей Вадима Сидура, Москва
 2018 — «Перспективы архаики» (совместно с группой ДаДим: Даша Делоне, Дима Горячкин), ЦТИ Фабрика, Москва
 2017 — «Ни дня без ночи». Центральный дом архитектора, Архитектурный коворкинг, Москва
 2016—2017 — «Гипотетические танцы». Государственный музей современного искусства «Мони Лазаристон» ., Салоники, Греция
 2016 — «Opus comicum». Информационно-культурный центр искусства и музыки библиотеки Маяковского, Санкт-Петербург.
 2014 — «Underground». Выставочный центр Kunstschranne, Вайсенбург-ин-Байерн, Германия.
 2012 — «Зелёный Наполеон». Галерея Iragui, Москва.
 2010—2011 — «СуперАндерсен». Фонд Эра, Москва.
 2010 — «Парфенон». Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург.
 2008 — «Бал-Маскарад». Ravenscourts Galleries, Москва.
 2008 — «Кактус-Шмактус». Галерея Iragui, Москва.
 2007 — «Вечный студент». Музей «Другое искусство», Москва.
 2006 — «Физики и лирики, или Секс в большом городе» (совм. с Г. Острецовым). Галерея М. Гельмана, Москва.
 2005 — «В процессе» (совм. с Г. Острецовым). ГЦСИ, Москва.
 2005 — «One Lady’s Story» (совм. с И. Вальдрон). Галерея Iragui, Париж.
 2004 — «Деревянная логика». Галерея «Книги WAM», Москва.
 2003 — «Pinocchios Wahlverwanschaften». Галерея «KGB-gallerie», Нюрнберг, Германия.
 2003 — «Yogga-party или муравьи-психопаты». Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 2001 — «Georgy Litichevsky — Neue Russische Kunst». Галерея «Pinsel-Fabric», Нюрнберг, Германия.
 1998 — «Герой нашего времени». Галерея «Spider&Mouse», Москва.
 1997 — «48 способов левитации Запасного дворца» (в рамках Международного фестиваля «КУКART»). Запасной дворец, Царское Село.
 1996 — «Прилежание» (совм. с К. Звездочетовым). Галерея «Spider&Mouse», Москва.
 1995 — «Grosse Comics». Галерея «Art 5III», Берлин, Германия.
 1995 — «Neumestnost». XL Галерея, Москва.
 1994 — «Музы, грации и другие». Галерея «Obscuri viri», Москва.
 1994 — «Многоликий Буратино». Мастерские общества «CIRC», Амстердам, Нидерланды.
 1994 — «Holzkobolde» (совм. с С. Горшковым). Galerie IFA, Бонн, Германия.
 1993 — «Оранжерея и окрестности». Галерея «Велта», Москва.
 1993 — Проект «Horror vacui» (в рамках российско-голландского проекта «Exchange I/Обмен»). Москва.
 1990 — «Без ведома художника». ДК Института ядерной физики, Дубна.
 1988 — Показ авторских моделей в редакции «Журнала Мод», Москва.

Групповые выставки 
 1980 «Художник и музыка». М. Грузинская, 28, Москва
 1982—1985 Однодневные выставки в Доме художника на Кузнецком мосту, Москва
 1986—1987 Ежегодные фестивали искусств (cовместные выступления с А.Троицким и С.Курехиным, показ слайд-комиксов). Рига
 1986 Однодневные «Фестивали единения искусств». Кинотеатр «Ханой»; ДК «Дукат»; кафе «Валдай», Москва
 1986 XVII молодёжная выставка. Дом художника на Кузнецком мосту, Москва
 1987 «Народные традиции в самодеятельном и профессиональном искусстве»."Каширка", Москва
 1987 Оформление рок-концерта. Дом медика, Москва
 1987 Вечер л/о «Эрмитаж» в рамках выставки «Молодость страны». Манеж, Москва
 1987 Оформление рок-концерта («Среднерусская возвышенность» и др.) и показа мод. Дом моды на Кузнецком мосту, Москва
 1987 «Визуальная художественная культура». л/о «Эрмитаж», Профсоюзная ул., д. 100, Москва
 1987 «Ретроспекция творчества московских художников. 1957—1987». л/о «Эрмитаж», Профсоюзная ул., д. 100, Москва
 1987 Выставка фольклорного искусства. ДК Московского энергетического института, Москва
 1988 «Лабиринт». Дворец молодежи, Москва
 1988 «Баня» (выставка-акция). Клуб Авангардистов. Мужское отделение Сандуновских бань, Москва
 1988 Арт-рок- парад АССА. ДК МЭЛЗ, Москва
 1988 «Hermitage in Holland». Technische Universiteit, Эйндховен, Нидерланды
 1988 «Ich lebe — ich sehe». Kunstmuseum, Берн, Швейцария
 1988 XVIII молодёжная выставка. Манеж, Москва
 1988 «Праздничная культура». «Каширка», Москва
 1989 «Дорогое искусство». Дворец молодежи, Москва
 1989 «…до 33-х». Дворец молодежи, Москва
 1989 «Dialogue». «Avant-Garde» Russe et Art Contemporain Sovietique". Centre Boris Vian, Ville des Ulis, Франция
 1989 «Kinderstern». Галерея Домбергер, Штутгарт, ФРГ
 1989 «Mosca — Terza Roma». Sala 1, Рим, Италия
 1989 «Transformation: The Legacy of Authority». Миддлбург, Лондон и др. города Великобритании
 1989—1994 «Картины для неба» (выставка воздушных змеев). Осака, Париж, Москва, Берлин, Рим, Лондон, Монреаль, Сидней, Кассель
 1990 «Женщина как объект и субъект искусства». «Каширка», Москва
 1990 «Aufbruch». Галерея Домбергеp, Штутгарт, ФРГ
 1990 «Традиции pусской живописи». Музей истории и pеконструкции Москвы
 1990 «Чистопрудный бульваp». Галерея XX, Мадрид, Испания
 1991 «Moscou-Leningrad- Tbilisi». Nouveau theatre d’Angers, Анжер, Франция
 1991 «Пересекая границы». Сан-Франциско, США
 1991 «Эстетические опыты». Музей Кусково, Москва
 1991 «Hовеченто». L Галерея. Центральный дом художника, Москва
 1991 «Milano-poesia» (фестиваль 7 столиц мира). Милан, Италия
 1991 «Страстная». Айдан Галерея, Москва
 1991 «С Hовым, товарищи, годом!». Выставочный зал Фонда культуры, Москва
 1992 «Баталия и идиллия». Галерея «Велта», Москва
 1992 «Still leven». Галерея «Велта», Москва
 1992 «Многообразные культуры». Музей фольклора, Рим, Италия
 1992 III Международная биеннале современного искусства. Стамбул, Турция
 1992 «Опасные связи». Центp современного искусства, Москва
 1992 «Пейзаж». Галерея «А 3», Москва
 1992 «a Mosca… a Mosca…». Villa Campoleto, Ercolano; Galleria Comunale d’Arte Moderna, Болонья, Италия
 1993 «Сад». Галерея «А 3», Москва
 1993 «Exchange/Обмен», Москва
 1993 «Аниграф 93» («Виртуальный сад»). ВДНХ, Москва
 1993 «Монументы: трансформация для будущего». ICA,Нью-Йорк, США, ИСИ, Москва. Центральный дом художника, Москва;
 1993 «Идентичность». Музей современного искусства, Хельсинки
 1994 «Идентичность». ЦСИ, Москва
 1994 «Видеосценарий». Петровский бульвар, Москва
 1994 «Европа-94». МОС, Мюнхен, Германия
 1994 «Чёрная лестница» (выставка-акция). Лестница жилого дома на ул. Крыленко. Москва
 1994 «Победа и поражение». Галерея «Obscuri viri», Москва
 1994 «Exchange II/Datsja» (Обмен II/Дача). Almere, Флевопольдер, Нидерланды
 1995 «Мороженое — Искусство» (выставка-акция). Хладокомбинат «Айс-Фили», Москва
 1995 «Сухая вода». Бахчисарайский дворец-музей, Бахчисарай, Крым
 1995 «Москва-Ереван. Вопрос ковчега». Музей современного искусства, Ереван, Армения
 1995 «Рисунки московской сцены». Galerie Hohenthаl und Littler, Мюнхен, Германия
 1995 «Вавилонское столпотворение». Фестиваль искусств «КУКАРТ». Запасной дворец, Царское Село
 1995 «Апокалипсис». Российский Государственный гуманитарный университет, Москва
 1995 «Художники против секса». Ночной клуб «Манхэттен-Экспресс», Москва
 1995 «Kunst im verborgenen. Nonkonformisten Russland 1957—1995». Коллекция современного искусства Музея-заповедника «Царицыно». Wilhelm-Hack Museum, Людвигсхафен-на- Рейне; Documenta-Halle, Кассель; Staatliches Lindenau Museum, Альтенбург, Германия
 1995 «New Russian Art: Paintings from the Christian Keesee Collection». City Art Center, Оклахома-Сити, США «О доме». Профсоюзная ул., д. 100, Москва
 1995 «Copyright-96». Айдан Галерея, Москва
 1996 «Кто я?». Выставка московских художников в рамках Тбилисской биеннале современного искусства
 1996 «В гостях у сказки» (куратор О.Саркисян). ЦСИ, Москва (каталог)
 1997 Третья биеннале современного искусства. Цетине, Монтенегро
 1997 «Экология пустоты». ИСИ, Москва
 1997 «Моё кино», Айдан Галерея. «Кодак-Киноцентр», Москва
 1997 Московский Форум Художественных Инициатив. Малый Манеж, Москва (каталог)
 1997 «Проекты для Гостиного Двора». ЦДХ, Москва
 1998 «Навстречу другой Европе». Посольство Греции, Москва
 1999 Гетеропортрет. Зверевский центр современного искусства, Москва
 1999 «Родина или смерть». Зверевский центр современного искусства, Москва
 1999 Русско-австрийская в-ка, Линц, Москва
 2000 Plakataktion. Грац, Австрия
 2000 «Красная площадь Белая башня». Салоники, Греция
 2001 Русские художники Энди Уорхолу, L-галерея
 2002 «Акрополь» МУАР
 2003 Фестиваль «АРТКлязьма». Пансионат «Клязьминское водохранилище», Московская область
 2003 «Апокалипсис», в-ка комиксов. Галерея «WAM», Москва
 2003 В-ка «Смотровая площадка». ЦДХ, Москва
 2003 В-ка «Цифровая Россия»., ЦДХ, Москва
 2004 Фестиваль «АРТКлязьма». Пансионат «Клязьминское водохранилище», Московская область
 2004 Открытие Арт-Стрелки (инсталляция «Пляж приди и ляж»)
 2004 «Милосердие» Гал. Франция, Арт-Стрелка
 2004 «Семь грехов» Moderna Galerija, Любляна, Словения
 2005 «Сообщники» спецпроект Первой Московской биеннале, ГТГ
 2006 «Artists Against The State: Perestroika Revisited» — Ronald Feldman Fine Arts Inc, Нью-Йорк, США
 2006 «From Lenin to Putin and back again». Центр современного искусства Marres, Маастрихт, Нидерланды
 2007 «Верю», спецпроект Второй Московской биеннале, Центр современного искусства «Винзавод», Москва
 2007 «Heterotopias» — 1-я Биеннале современного искусства. Салоники, Греция
 2008 «Арт-Веретьево», Веретьево, Московская область
 2008 «Сказки братьев Юнг», галерея Laboratoria Art&Science Space, Москва
 2009 «Born in the USSR», выставочный зал «Lichthof», МИД ФРГ, Берлин, ФРГ
 2009 «Русский леттризм» ЦДХ, Москва
 2009 «Метафизическое/банальное» галерея «Триумф», Москва
 2009 «Правдами и неправдами», Спецпроект Третьей Московской биеннале, Центр современного искусства «Фабрика», Москва
 2010 «Эстетика комикса в современном искусстве», в рамках фестиваля Комиссия, галерея М’АРС, Москва
 2010 «Эффект мамонта», ЦДХ, Москва
 2011 «Русский пейзаж», галерея М.и Ю. Гельман, Москва
 2011 «Русский космизм», Агентство Art.Ru, Москва
 2011 «Home video», ГЦСИ-ММСИ, Москва
 2011 «Бумажное время», ГЦСИ, Москва
 2011"33 Fragments of Russian Performance", Performa Hub, Нью-Йорк, США
 2012 «Норман. Архетипические вариации», ГЦСИ, Москва
 2012 «VGLAZ в Pechersky Gallery», Pechersky Gallery, Москва
 2012 «Традиции фольклора и наива в современной культуре», Музей Царицыно, Москва
 2013 «Украшение красивого», ГТГ, Москва
 2013 «Работы на бумаге. Дар Флоранс и Даниеля Герлен», Центр Жоржа Помпиду (Бобур), Париж
 2014 «После комикса», Музей «Эрарта», Санкт-Петербург
 2014 «Актуальная графика», Русский музей, Санкт-Петербург
 2015 «Liberation continued» Городской музей, Грац, Австрия
 2015 «Розовый ящик», Музей «Эрарта», Санкт-Петербург
 2015 «Крекс, пекс, фекс», Литературный музей, Москва
 2015 «Урал-трансцендентал», спец-проект 6-й Московской биеннале современного искусства, Арт-плей, Москва
 2016 — «Drawing. No limits», Русский Дом Науки и Техники, Берлин; Пушкинский дом, Лондон
 2017 — «Persistent in changing nothing: revolution by political profanes». Галерея Mansart, Париж

Книги 
 Георгий Литичевский. Opus comicum. Сборник комиксов разных лет. — СПб.: Бумкнига, 2016. — ISBN 978-5-906331-30-4.

Литература 
  Ирина Кулик. Буратино forever//Художественный журнал. −1996. -№ 13. — http://xz.gif.ru/numbers/13/buratino-forever/
  Nicole Rudick. Russian Comics// Comics Comics. — 2010. — https://web.archive.org/web/20111012183925/http://comicscomicsmag.com/2010/07/russian-comics.html#more-4451
 Злотников Ю. Вот такая загогулина // Личное время. — 2004. — № 6.
 Попов С. Муравьи-психопаты оккупировали Третьяковку // Культура. — 2003. — 21 авг.
 Словарь культуры XXI века : Глобальная серия. Т. 1. / Лаборатория человека и культуры ХХI века. – М.: Институт перевода : Центр книги Рудомино, 2022. — 464 с. ISBN 978-5-00087-203-1.

Ссылки 
  Г. Литичевский на сайте www.gif.ru
 Г. Литичевский на сайте музея ART4.RU

Современные художники России
Современные художники Украины
Выпускники исторического факультета МГУ
Сотрудники Московского государственного объединённого музея-заповедника